Анцев — фамилия; имеет женскую форму Анцева.
 Анцев, Георгий Владимирович (род. 1961) — генеральный директор и генеральный конструктор ОАО «Концерн «Моринформсистема-Агат»», кандидат технических наук.
 Анцев, Михаил Васильевич (1865—1945) — советский белорусский композитор, хоровой дирижёр, хормейстер и педагог.